Mondiali 1923 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1923:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1923 – 26ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1923 – 3ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1923 – 21ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1923 – 24ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1923 – 22ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1923 – 21ª edizione